Arallu est un groupe de black metal israélien ;
 Arallu est un terme akkadien pour désigner les Enfers mésopotamiens.